Belluno (provincie), een provincie in de Italiaanse regio Veneto
Belluno (stad), de hoofdstad van de gelijknamige provincie